Municipio de Sumner puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sumner (condado de Guilford, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Guilford.
 Municipio de Sumner (condado de Spink, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Spink.
 Municipio de Sumner (condado de Kankakee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kankakee.
 Municipio de Sumner (condado de Warren, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Sumner (condado de Buchanan, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buchanan.
 Municipio de Sumner (condado de Iowa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Iowa.
 Municipio de Sumner (condado de Webster, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Webster.
 Municipio de Sumner (condado de Winneshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winneshiek.
 Municipio de Sumner (condado de Osborne, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osborne.
 Municipio de Sumner (condado de Phillips, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Sumner (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.
 Municipio de Sumner (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno.
 Municipio de Sumner (condado de Gratiot, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gratiot.
 Municipio de Sumner (condado de Fillmore, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.